Натуральне число 1390
 1390 рік до нашої ери
 1390 рік нашої ери